Windmonat bezeichnet:
 eine alte Bezeichnung für den Monat November des gregorianischen Kalenders
 die deutsche Bezeichnung für Ventôse, den sechsten Monat des Republikanischen Kalenders der Französischen Revolution

Siehe auch: